Kaart ist der Familienname der folgenden Personen:

 Caroline Kaart (* 1931), niederländische Opernsängerin
 Dick Kaart (1930–1985), niederländischer Jazzmusiker (Posaune)
 Hans Kaart (1920–1963), niederländischer Opernsänger und Filmdarsteller
 Johan Kaart (1897–1976), niederländischer Schauspieler
 Norbert Kaart (* 1959), niederländischer Schauspieler und Filmproduzent
 Ray Kaart (1934–2011), niederländischer Jazzmusiker (Trompete)